Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort (Lima, 13 de septiembre de 1968) es una economista peruana, que se desempeñó como Ministra de Economía y Finanzas del Perú en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2017-2018).

Biografía 
Nació en Lima en 1968. Hija del arquitecto Frederick Cooper Llosa y Maria Amelia Fort Barnechea.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Alexander von Humboldt de la ciudad de Lima.

Estudió Economía de la Universidad del Pacífico, en la cual se graduó como Bachiller en Economía. Obtuvo un Master of Arts en Economía de la Universidad de Nueva York (NYU) y realizó estudios de doctorado en Economía en la misma casa universitaria.

En el ámbito privado, fue gerente de Gestión de Tesorería, jefa del Servicio de Análisis y Desarrollo y jefa del Servicio de Riesgos de Mercado en el Banco de Crédito del Perú entre el 2001 y 2008. 

Del 2013 al 2016 ejerció como gerente de Desarrollo de Productos y Clientes Institucionales en Compass Group. Asimismo, antes de ingresar al servicio público, fue asesora económica Andino Investment Holding; una de las firmas que integró la sociedad Kuntur Wasi (consorcio que se adjudicó la construcción del aeropuerto de Chinchero). De otro lado, fue consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también trabajó para la consultora Apoyo Comunicación.

En 2019 fue elegida como presidenta de la Bolsa de Valores de Lima.

En el ámbito público, Claudia Cooper se desempeñó como miembro del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas y Directora General de Asuntos Económicos y Sociales de dicho sector entre el 2008 y 2009. 

Al asumir la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, fue designada en el cargo de Vice Ministra de Economía el 31 de julio de 2016. Permaneció en el cargo en las gestiones de los ministros Alfredo Thorne y Fernando Zavala.

Ministra de economía 
El 18 de setiembre de 2017, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski reconformó la composición de su gabinete, designando a Claudia Cooper como Ministra de Economía mediante Resolución Suprema N° 166-2017-PCM publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2017.

Genealogía

Véase también 
 Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Ministerio de Economía y Finanzas

Nacidos en Lima
Economistas de Perú
Alumnado de la Universidad del Pacífico (Perú)
Ministros de Economía y Finanzas de Perú
Viceministros de Perú